Chiesa di Santa Maria dei Battuti di San Vito al Tagliamento
Chiesa di Santa Maria dei Battuti di Valeriano, frazione di Pinzano al Tagliamento